Miejscowości w Portoryko:
 Palmarejo – miejscowość w gminie Coamo
 Palmarejo – miejscowość w gminie Lajas